Владимир Петрович Цветков (04.11.1916 — около 1998) — инженер-строитель, лауреат Ленинской премии (1962).

Родился в 1916 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт (1940). Работал инженером, зам. начальника строительного управления.

С 1941 г. участник Великой Отечественной войны, адъютант командира штурмовой инженерно-сапёрной бригады РГК, лейтенант. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени (1985).
 1945—1948 главный инженер Владивостокского стройуправления;
 1948—1949 начальник ПТО управления Севастопольстроя;
 1949—1952 начальник ПТО Херсонского треста;
 1952—1957 начальник управления, главный инженер Калининского стройтреста;
 1957—1961 зам. начальника управления строительства Калининского совнархоза;
 1961—1966 зав. кафедрой технологии и организации строительства Калининского торфяного (политехнического) института.
 С 1976 г. вышел на пенсию.

Награды и звания 
 Доцент (1963).
 Лауреат Ленинской премии (1962) — за разработку и внедрение в строительство сборных деталей и конструкций из силикатного (бесцементного) бетона.

Примечания

Источники 
 Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного технического университета, Том 1. В. Д. Копенкин. Тверской государственный техн. университет, 1997
 Цветков Владимир Петрович // "Тверская обл." (энц. справочник)